EM i håndbold 2004 kan henvise til flere sportsbegivenheder
 EM i håndbold 2004 (mænd)
 EM i håndbold 2004 (kvinder)